Бесконак (от , «пять гостей») — обозначение эпагоменов (внемесячных дней) в традиционном казахском календаре, состоящем из 360 дней в году. Для соответствия астрономическому году (около 365,25 дня) к календарю прибавляются 5 (а в високосный год 6) дней, называемые «бесконак», в конце года (17-21 марта по современному календарю, в високосные годы с 16 марта).

Литература 
 

Из КНЭ:
 Искаков М. Халык календары.- Алма-Ата, 1980.
 Камбаров К., Бізумыткан «Бесконак» // Арай, 1990, № 2, с. 16—18.

Эпагомены
Казахская культура